River Plate, argentin labdarúgócsapat (Buenos Aires)
 River Plate, arubai labdarúgócsapat (Oranjestad)
 River Plate, brazil labdarúgócsapat (Carmópolis)
 River Plate, paraguayi labdarúgócsapat (Asunción)
 River Plate, Puerto Ricó-i labdarúgócsapat (Fajardo)
 River Plate, uruguayi labdarúgócsapat (Montevideo)